Homage – cortometraggio del 1915 diretto da William Worthington
Homage – film del 1987 diretto da Nick Deocampo
Homage – cortometraggio del 2004 diretto da Timothy Reilly